Het seizoen 1955/56 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1955 en eindigde op 10 juni 1956 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar RRC Tournai dat RCS Verviétois in de finale versloeg.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Finale 

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1956